Selles-sur-Cher puede hacer referencia a:
 Selles-sur-Cher comuna francesa de Loir y Cher.
Selles-sur-Cher  un queso francés de la región central.